żona – kobieta zamężna
 Żona – polski film fabularny z 1915 roku
 Żona – australisjki film fabularny z 2017 roku

Zobacz też